San Mateo kan avse:

Geografi

Colombia 

 San Mateo (kommun), Boyacá, 
 San Mateo (ort i Colombia, Boyacá, lat 6,40, long -72,55), 
 Rivera (ort), Huila,

Filippinerna 

 San Mateo (Rizal), kommunhuvudort, CALABARZON, Province of Rizal, 
 San Mateo (Isabela) – en kommun i Filippinerna

Guatemala 

 Municipio de San Mateo, kommun, 
 San Mateo (kommunhuvudort i Guatemala), Departamento de Quetzaltenango,

Mexiko 

 Tepetitla (kommunhuvudort i Mexiko), Puebla, 
 San Mateo Xoloc, ort, Delstaten Mexiko, Tepotzotlán, 
 San Mateo Sosola, ort, Oaxaca, San Jerónimo Sosola, 
 San Mateo Nejápam (ort), Oaxaca, 
 San Mateo Ixtacalco, ort, Delstaten Mexiko, Cuautitlán, 
 San Mateo Atenco (kommunhuvudort), Morelos, 
 San Mateo, San Bartolo Tutotepec, 
 San Mateo, Chihuahua, 
 San Mateo, Tlatlaya, 
 San Mateo, Tejupilco, 
 San Mateo, Guerrero, Ajuchitlán del Progreso, 
 San Mateo, Las Rosas, 
 San Mateo, Huichapan, 
 San Mateo, San Luis Potosí, Venado, 
 San Mateo, Puebla, 
 San Mateo, Palenque,

Spanien 

 Vega de San Mateo (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 
 San Mateo (ort i Spanien), Kantabrien, Provincia de Cantabria,

USA 

 San Mateo, Kalifornien, ort, San Mateo County, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar